Хучитепек () — муниципалитет в Мексике, штат Мехико, с административным центром в городе Хучитепек-де-Мариано-Ривапаласио. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 23497 человек.

Общие сведения 
Название Juchitepec с языка науатль можно перевести как — горные цветы.

Площадь муниципалитета равна 141 км², что составляет 0,63 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Мехико: на севере с Чалько и Тенанго-дель-Айре, на западе с Аяпанго, Амекамекой, Осумбой и Тепетлиспой, а также с другими штатами Мексики — на юге с Морелосом, 
и на западе со столичным Федеральным округом.

Учреждение и состав 
После нескольких административных реформ — разъединений и объединений в 1899 году, жители Хучитепека на стояли на образовании собственного муниципалитета, в его состав входят 23 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и рыболовство — 39,3 %, добывающая промышленность, производство и строительство — 25,5 %, сфера услуг и туризма — 32,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,3 %;
 водоснабжение: 96,4 %;
 водоотведение: 95,2 %.

Туризм 
Места, привлекающие туристов:
 католическая церковь, построенная францисканцами в 1531 году в честь Святого Доминика;
 несколько исторических асьенд.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Мехико
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Мехико